Такмичење у бацању кладива у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2019. у Дохи Катар одржано је 1. и 2. октобра на стадиону Khalifa International Stadium.

Титулу светског првака из Лондона 2017. одбранио је Павел Фајдек из Пољске. Ово му је било четврто узастопно освајање првог места на светским првенствима.

Земље учеснице 
Учествовала су 31 такмичар из 20 земаља.

 (1)
 (2)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
  Неутрални атлетичари (2)
 (1)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (1)
 (2)
 (2)

Освајачи медаља

Рекорди 
Стање 26. септембар 2019.

Најбољи резултати у 2019. години 
Десет најбољих атлетичара сезоне у бацању копља пре првенства (27. септембар 2019), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2019.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 1. октобра 2019. године. Такмичари су били подељени у две групе. Квалификациона норма за улазак у финале износила је 76,50 метара. Норму је пребацило 7 такмичара КВ, а преостала 5 места попунила су на основу постигнутог резултата (кв),,

Почетак такмичења: Група А у 16:30, група Б у 18:00 по локалном времену.

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Финале 
Такмичење је одржано 2. октобра 2019. године у 21:40 по локалном времену.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019.
 Резултати у бацању кладива за мушкарце на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 2019.
Бацање кладива на Светском првенству у атлетици на отвореном